Prinz-Eugen-Kaserne steht für:

 Prinz-Eugen-Kaserne (Bad Arolsen), aufgegebener Bundeswehrstandort in Bad Arolsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Prinz-Eugen-Kaserne (Günzburg), aufgegebener Bundeswehrstandort in Günzburg, Große Kreisstadt, schwäbischer Landkreis Günzburg, Bayern
 Prinz-Eugen-Kaserne (Külsheim), aufgegebener Bundeswehrstandort in Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Prinz-Eugen-Kaserne (München), aufgegebener Bundeswehrstandort in München, Bayern
 Prinz-Eugen-Kaserne (Traunstein), aufgegebener Bundeswehrstandort in Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Prinz-Eugen-Kaserne (Stockerau), in Stockerau, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich